Zé Vitor (voetballer, 1982) - Braziliaans voetballer (middenvelder) 
 Zé Vitor (voetballer, 1991) - Braziliaans voetballer (middenvelder)
 Zé Vitor (voetballer, 2001) - Braziliaans voetballer (verdediger)